Николаевка — деревня в составе Вишовского сельсовета Белыничского района Могилёвской области Белоруссии.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты: Малиновка, Павлинка, Рудня.

Известные уроженцы 
Марченко Ефим Тимофеевич (1913—1980) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны, командир 39-й гвардейской стрелковой дивизии, генерал-лейтенант.

См. также 
 Вишовский сельсовет
 Белыничский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь 

Населённые пункты Белыничского района